Tällholmsfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tällholmsfjärden, Åland, 
 Tällholmsfjärden, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar